Дмитрий Валентинович Лобан (; р. 3 мая 1981) — белорусский паралимпийский лыжник и биатлонист, бронзовый призёр Паралимпиады в Ванкувере, дважды серебряный призёр Паралимпиады в Пхёнчхане, завоевал медали Кубка мира. Муж лыжницы Лидии Графеевой. Выступает в классе LW12.

Биография 
Уроженец деревни Гончары Брестской области. Окончил ПТУ, в прошлом работал строителем и занимался сельскохозяйственными работами в деревне. В возрасте 22 лет в результате несчастного случая попал под поезд, в результате чего врачи вынуждены были ампутировать ему ноги ниже колена. После программы реабилитации, пройденной в минском спортивно-оздоровительном центре реабилитации инвалидов, Дмитрий занимался танцами на колясках и даже стал чемпионом страны.

Позже Дмитрий занимался гонками на инвалидных колясках и стал сильнейшим в Белоруссии, а в 2007 году увлёкся лыжными гонками. На первых соревнованиях занял 12-е место среди 40 участников. Дважды финишировал 4-м на чемпионате мира в Финляндии, а на свой второй год занятий попал на пьедестал на соревнованиях в Швеции. Обладатель Серебряного глобуса 2009 года по итогам Кубкового сезона как обладатель 2-го места в общем зачёте. В 2010 году впервые одержал победу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции, а на зимних Паралимпийских играх в Ванкувере завоевал свою первую награду в лыжных гонках — бронзовую медаль в гонке классическим стилем на 10 км. Дмитрий выступал в Ванкувере с серьёзной травмой, полученной по ходу соревнований. После завоевания бронзовой медали он был удостоен у себя на родине награды «За волю к победе».

В 2014 году на Играх в Сочи Дмитрий, тренировавшийся под руководством Юрия Бузанова, был заявлен в лыжные гонки и биатлонные соревнования. Он выступал в лыжном спринте на 1 км, но не попал даже в полуфинал, а на лыжной дистанции 10 км занял 11-е место и тем самым остался без наград в лыжном спорте. В биатлоне он соревновался на дистанциях 7,5 км (6-е место), 12,5 км (8-е место) и 15 км (7-е место).

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Дмитрий, будучи капитаном паралимпийской сборной Белоруссии, завоевал серебряную медаль в биатлонной гонке на 7,5 км. Он выиграл также серебряную медаль и в лыжном спринте, показав одинаковое время в спринте с американцем Эндрю Соулом, но уступив по результатам фотофиниша.

Супруга — Лидия Графеева, паралимпийская лыжница. С ней Дмитрий познакомился на сборе в протезном госпитале, где Лидия проходила реабилитацию после полученной в аварии травмы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты выступлений на paralympic.org
 Паралимпийцы Брестчины

Биатлонисты Белоруссии
Лыжники Белоруссии
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года